Le mot principe désigne plusieurs concepts dont la définition diffère sensiblement selon le contexte considéré (sciences exactes, sciences humaines, culture et société). Principe est également un nom propre (personnes, lieux, navires).

Sciences et techniques

Pharmacologie 
 Un principe actif est un composant d'un médicament qui possède un effet thérapeutique (voir aussi la Liste de principes actifs).

Physique 
 Un principe est une loi physique apparente, qu'aucune expérience n'a invalidée jusque-là bien qu'elle n'ait pas été démontrée, et joue un rôle voisin de celui d'un postulat en mathématiques.

Biophysique 
 Le principe de l'énergie libre (variationnelle) a pour ambition d’expliquer les capacités d'adaptation et de maintien des systèmes biologiques en état de quasi-équilibre.

Sciences humaines et sociales

Histoire 
 Les principes sont des soldats de la légion romaine des premiers siècles de la République romaine.
  est un terme italien désignant le chef d’une principauté ou bien l'héritier du souverain régnant.
 En alchimie, un principe (ou substance vraie), est un complément des genres théoriques à la théorie antique des éléments.

Philosophie 
 Un principe est une source, un fondement, une vérité première d'idées ou d'autres choses.

Culture et société

Monuments 
 Le théâtre Principe est un théâtre de Milan (Italie).

Loi 
 La législation suivit des principes fondamentaux donnés par hiérarchie des normes
 Le principe de légalité est le principe selon lequel l'activité de l’État doit se baser sur le droit.

Anthroponyme

Prénom 
 Principe du Mans est un évêque du Mans, canonisé.

Patronyme 

 , un guitariste de rock américain ;
 Lawrence M. Principe, un historien de la science américain ;
 , un gangster américain, membre de la famille du crime Gambino.

Toponyme 

 Principe, la plus petite des deux îles principales de Sao Tomé-et-Principe, située aux large des côtes de l'Afrique occidentale ;
 la province de Principe, une des deux provinces de Sao Tomé-et-Principe ;
 , un quartier de l'enclave espagnole de Ceuta ;
 Principe, une station du métro de Gênes, en Italie.

Voir aussi 
 Liste de principes actifs
 Principe de réactivité et de sélectivité 
 Articles dont le titre commence par « Principe »